Prodaná nevěsta může být:

Prodaná nevěsta – komická opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Karla Sabiny

filmy a inscenace
Prodaná nevěsta (film, 1913) – záznam scén z provedení opery Prodaná nevěsta v Přírodním divadle v Šárce
Prodaná nevěsta (film, 1922) – československý němý film z roku 1922, režie Oldřich Kmínek
Prodaná nevěsta (film, 1933) – československá hudební komedie z roku 1933, režie Svatopluk Innemann, Jaroslav Kvapil, Emil Pollert
Prodaná nevěsta (film, 1962) – televizní inscenace Československé televize z roku 1962, režie Václav Kašlík
Prodaná nevěsta (film, 1981) – česká filmová hudební komedie režiséra Františka Filipa z roku 1981